El Pont Nou de la Fàbrica és un pont urbà del poble de Bigues, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental.

Està situat damunt del Tenes, a ponent del Rieral de Bigues, i permet el pas del carrer del Camí de la Torre, pel qual s'accedeix a les masies de Can Feliu, Can Fes, Can Bacardí, i al veïnat de la Torre.

Pren el nom de la fàbrica que hi hagué a Can Pruna, edificació situada a l'extrem nord-est del pont.

Enllaços externs 
 El Pont Nou de la Fàbrica en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Nou de la Fàbrica
Nou de la Fàbrica
Nou de la Fàbrica